Chaco je termín s vícero významy. Ten asi nejvýznamnější, od něhož se odvíjí mnoho dalších, je zkrácený název Gran Chaca.

Místa 
 Gran Chaco – oblast v Jižní Americe, zasahující na území Brazílie, Bolívie, Paraguaye a Argentiny.
 Chaco (provincie) – argentinská provincie
 provincie Gran Chaco – bolivijská provincie
Pozůstatky kultury Chaco – památka UNESCO ve Spojených státech amerických.